Anton Lindholm, född 29 november 1994 i Skellefteå, är en svensk ishockeyspelare (back) som spelat för Chicago Blackhawks i NHL. 

Lindholm blev vald i NHL-draften 2014 av Colorado Avalanche, som 144:e spelare totalt.

Nu (2022) spelar han för Leksand IF.

Källor
Anton Lindholms spelarprofil på Elite Prospects

Svenska ishockeyspelare
Spelare i Skellefteå AIK
Idrottare från Skellefteå
Födda 1994
Levande personer
Män
Svenska mästare i ishockey
Spelare valda i NHL Entry Draft 2014
Spelare valda av Colorado Avalanche i NHL Entry Draft